Для старшей серии GP2 смотрите GP2 в сезоне 2009.

Сезон 2008/09 GP2 Asia — второй сезон серии GP2 Asia. Гонки были проведены с 18 октября 2008 года по 19 апреля 2009 года. Сезон состоял из 12 гонок в 6 уик-эндах.

GP2 Asia Series были использованы шасси Dallara GP2/08. Все команды, принимавшие участие в сезоне GP2 2008, за исключением Racing Engineering, примут участие, тринадцатую вакансию заполнит Qi-Meritus Mahara.

Предыдущий чемпион Ромен Грожан не защищал свой титул. Камуи Кобаяси обеспичил себе титул финишировав, на предпоследней гонке в Бахрейне четвёртым. Команда «DAMS» заработала титул в командном зачёте.

Команды и пилоты

Календарь 2008/09 

12 июля организаторы серии GP2 анонсировали календарь второго сезона. В отличие от первого сезона GP2 Asia, этот сезон начался до нового года, и будет шесть уик-эндов вместо пяти. Был отменён этап в Индонезии, в то время как Бахрейн получает уже второй этап и Шанхай получит свой этап. Шанхай также принимал предсезонные тесты GP2 Asia.

Спринт второго этапа чемпионата на автодроме Дубай был отменён из-за наводнения..

17 декабря было внесено изменение в расписание чемпионата, вместо февральского этапа в Дубае был добавлен этап на трассе Лусаил в Катаре. Этап был перенесён на 12–14 февраля поскольку в запланированные дни проходили тесты MotoGP. Этот этап также стал первым ночным в истории GP2, вслед за MotoGP и классами поддержки, а также после ночной гонки Формулы-1 в Сингапуре.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт GP2
 фан-сайт GP2 Asia

Сезоны азиатского чемпионата GP2